

Василевка — присілок, Моргауський район, Чувашія
 Василевка — присілок, Собінський район, Владимирська область

Дивись також 
 Василевське
 Василівка